Philipsburg – główne miasto Sint Maarten

Miejscowości w USA:
 Philipsburg – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Granite
 Philipsburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre

Zobacz też 
 Philippsburg (ujednoznacznienie)
 Phillipsburg